Gradtecken kan syfta på:

 Gradtecken (symbol) – symbolen °, som bland annat används som enhet för vinkelstorlek och i enheter för temperatur
 Gradbeteckning – beteckning för en officers rang